Sena Kobayakawa es un personaje ficticio de la serie de manga y anime de fútbol americano Eyeshield 21, creada por el mangaka japonés Yusuke Murata y el escritor japonés Riichiro Inagaki. Es el protagonista principal de la historia y en torno al cual gira el argumento. Su seiyu en la adaptación japonesa es Miyu Irino, y en la OVA de la Jump Festa es Romi Park; mientras que en el doblaje latinoamericano es interpretado por Miguel Ángel Ruiz.

Perfil 

La caracterización de Sena es prácticamente idéntica en el manga como en el anime, aunque dada la duración del manga, se facilitan más datos sobre él, su carácter y circunstancias que en el anime.

Sena es un joven de 15 años, bajo de estatura y constitución débil, de cabellos oscuros y ojos grandes, cuya única cualidad -que él mismo tardará tiempo en reconocer como tal- es su gran velocidad y agilidad en la carrera. En cuanto a su carácter, es muy modesto, amable y educado, bastante tímido y sobre todo al principio, un tanto cobarde e inseguro, hechos provocados por la infancia que ha tenido, siempre a la sombra de otros chicos abusones. Con el transcurso de la historia, va madurando y ganando confianza en sí mismo y desarrollando un carácter competitivo, aunque sabe reconocer lo que está bien y mal, Sena nunca deja de ser una persona bastante inocente y bondadosa.

Antecedentes 

Debido a su diminuta estatura y débil apariencia exterior, Sena fue intimidado por sus superiores en la escuela primaria, y siempre tuvo que ser protegido por su amiga de la infancia, Mamori Anezaki. La madre de Sena y de Anezaki se conocieron en unos seminarios de cocina y desde entonces ambos, siendo hijos únicos en sus respectivas familias, han sido como hermanos; Mamori siempre le protegió y cuidó de él en ese sentido, ya que Sena siempre resultaba ser el blanco de otros chicos, quienes por lo general le mandaban a hacer diversos recados de forma abusiva, tanto física como verbal. Durante su infancia, conoce a Riku Kaitani, que le enseñaría a correr a gran velocidad para que pudiera enfrentarse a los abusones, para su desgracia, Sena acabaría usando su velocidad en la carrera y la capacidad de esquivar para poder huir del peligro o bien para llevar a cabo esos recados.

Eventualmente, a la edad de 15 años, Sena aprobó los exámenes de ingreso del Instituto Deimon gracias a la ayuda de Mamori, quien ya estaba estudiando allí desde un año antes y que de entrada le instó a que se hiciera un lugar en él por sí mismo, entre otras posibilidades, tal vez formando parte de algún club.

Sin embargo no tardó en convertirse en blanco fácil de otro grupo de gamberros, los Ha-Haa brothers, de forma que se volvió a repetir las mismas situaciones que en el pasado; Sena se vio perseguido por ellos y su asombrosa velocidad atrajo la atención Yōichi Hiruma, capitán del equipo de fútbol americano quien le obligará a jugar en el equipo. Debido al consejo de Mamori, al principio Sena lo considera una buena idea, aunque pretende ser el secretario del equipo, puesto en él que cree encajar mucho mejor, pero Hiruma le obliga a jugar en posición de Runnerback prácticamente por la fuerza. Para ocultar su identidad de cara a otros clubs, Sena deberá llevar puesto un "protector de ojos" para cubrir la parte superior de su rostro durante las prácticas y los partidos. Hiruma le otorga el alias de "Eyeshield 21", el mismo que se le da al mejor corredor del quipo de fútbol americano del escuela de Notre Dame de EUA, a fin de que Sena podría tener una identidad secreta cuando oficialmente es solo el secretario del equipo.

Eventualmente, Sena acaba por valorar y apreciar su verdadera función, dándose cuenta de la importancia que tiene su puesto, y termina por convertirse en pieza clave del equipo y desarrollando su capacidad en la carrera. En el anime, su mayor rival es Shin de los Oujou, al que por igual lo sigue como ejemplo. Al derrotar al equipo de los "Bando Spiders", Akaba Hayato, acabando el partido le entrega su título como Eyeshield.

Relación con otros personajes 

Una característica de "Eyeshield21" es el énfasis que se pone en el anime, y sobre todo en el manga, en dar un trasfondo a los personajes y sus circunstancias. Este hecho queda patente en la personalidad de Sena, un chico miedoso e inseguro al principio, que acaba por convertirse en una de las estrellas más importantes del equipo de los "Devilbats" y teniendo numerosos amigos dentro del mismo. Sena por tanto, madura significativamente a lo largo de la historia, si bien nunca deja de ser un chico tímido y amable.

En su relación con sus compañeros y rivales, caben destacar los siguientes.

 Mamori Anezaki: ella y Sena son prácticamente como hermanos. En el manga, se revela que sus madres se conocieron en unos seminarios de cocina cuando ellos aún era muy jóvenes, y prácticamente han crecido juntos. Mamori, siendo mayor que ella y también hija única, ve a Sena como hermano pequeño, y dado el carácter maternal de ella, siempre le cuidó y defendió de cara a los chicos que abusaban de él, aunque la madre de Sena interpreta esa relación de otra forma. Con 15 años, Sena entra a estudiar en el Instituto Deimon, apoyado por Mamori, quien le insta a abrirse camino por sí mismo; sin embargo, cuando ella se percata que Hiruma ha posado su atención en Sena, Mamori intenta protegerle de la influencia de él, aunque al final acaba por aceptar el deseo de Sena de ser parte del equipo. Siguiendo los planes de Hiruma, durante mucho tiempo, Mamori le creyó el secretario ya que su identidad es deliberadamente ocultada a sus ojos por todos lo que lo sabían, y el propio Sena no ve la oportunidad de revelarla hasta el partido contra los "Bando Spiders". A partir de se momento, la relación entre Sena y Mamori cambia significativamente, ya que ella acaba por ver que ya no es el niño que protegía en el pasado, aunque su relación siempre se mantiene como la de hermanos. 

 Yōichi Hiruma: fue el primer estudiante que felicitó a Sena por ser admitido en el Instituto Deimon aunque lo hiciera con otras intenciones, y a pesar del carácter de él, Sena siempre le ve como su "senpai" (estudiante mayor). La relación entre Sena y Hiruma es del tipo maestro-alumno, a ratos incluso de hermano mayor. Hiruma siempre ve a Sena como la promesa que su equipo necesitaba para triunfar y le entrena y educa, al principio literalmente por la fuerza, con esa intención. Los métodos drásticos de Hiruma contribuyen a que Sena vaya ganando fuerza y confianza en sí mismo, y Sena, pese a que admite que Hiruma es un personaje terrible, lo reconoce. Ambos se tienen aprecio mutuo y Hiruma acaba por dar crédito al carácter competitivo que se va despertando poco a poco en Sena.

 Taro Raimon, "Monta": el mejor amigo de Sena. Ambos coincidieron durante la admisión de nuevos alumnos del Deimon, pero no fue hasta un tiempo más tarde que ambos se conocieran. Sena, instado por Hiruma para captar nuevos jugadores para el equipo, acabó encontrándose con "Monta", quien pretendía ser "catcher" de Baseball. Ya que es admitido en una posición muy baja dentro del club, Monta acaba por aceptar la propuesta de Sena de ser miembro de los "Devilbats", siendo de hecho el primero en averiguar la verdadera identidad de Eyeshield cuando nadie más aparte de Kurita y Hiruma. Aunque en algunas ocasiones a lo largo del manga y el anime, han tenido sus desavenencias no quita el hecho de que Sena y Monta son muy buenos amigos, ambos pasan prácticamente todo el tiempo juntos, ya sea durante los entrenamientos, partidos, clases o simplemente en el tiempo libre. Monta tiene un gran aprecio por Sena, ya que valora su espíritu emprendedor y su carácter benévolo.

 Suzuna Taki: Suzuna aparece en el anime de diferente forma al manga, aunque la relación entre ambos es prácticamente la misma. Suzuna es la primera chica en mostrar interés amoroso en Sena, más allá de la fama que va ganando Sena por ser un jugador estrella; sin embargo, Sena no es realmente consciente de los sentimientos de ambos, aunque su relación es siempre buena. Suzuna y Sena pasan mucho tiempo juntos y ella es, además de Mamori, la única chica en quien él confía como amiga. Suzuna es muy avispada para darse cuenta de las situaciones de los demás y muchas veces insta a Sena a seguirla en sus planes, pero él nunca es realmente consciente de ello. La relación, vista bajo un ángulo bastante inocente tanto en el manga como en el anime, no está aún confirmada, pero si fuertemente sugerida en las continuidades del manga y el anime.

Eyeshield 21